Замок Куріса, або Замок Курісів — маєтки, що належали колишньому начальнику канцелярії Суворова, а потім керівнику секретного відділу при головкомандувачі підполковнику Івану Онуфрійовичу Курісу.

 Палац-Садиба Курісів — архітектурна пам'ятка, що знаходиться у селі Курісове Лиманського району Одеської області.
 Ісаєвський палац-садиба Курісів — архітектурна пам'ятка, що знаходиться у селі Ісаєве Миколаївського району Одеської області.